Маттиас Харгин (, род. 7 октября 1985 года, Стокгольм) — шведский горнолыжник, трёхкратный призёр чемпионатов мира в командных соревнованиях (2013, 2015 и 2017), победитель этапа Кубка мира. Участник Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. Специализировался в слаломе. 

Вдовец горнолыжницы Матильды Рапапорт. Младший брат горнолыжницы Жанетт Харгин (род. 1977), участницы Олимпийских игр 2002 и 2006 годов. Другая сестра Маттиаса  (род. 1980) также занималась горными лыжами и фрирайдингом.

Спортивная биография 

В Кубке мира Харгин дебютировал 22 декабря 2004 года, в январе 2011 года впервые попал в тройку лучших на этапе Кубка мира в слаломе. Всего имеет семь попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира в слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира являются для Харгина 20-е место в сезоне 2014/15. Восемь раз за карьеру попадал в 10-ку лучших в зачёте слалома по итогам сезона в Кубке мира, лучшее достижение — пятое место по итогам сезона 2013/14.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере, стал 14-м в слаломе, в Сочи улучшил свой результат, заняв 7-е место в слаломе. На Олимпийских играх 2018 года занял 19-е место в слаломе, а в командных соревнованиях сборная Швеции с Харгином в составе выбыла на стадии 1/4 финала.

За свою карьеру участвовал в семи чемпионатах мира (2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019), лучший результат в индивидуальных соревнованиях — 5-е место в слаломе на чемпионате мира 2009 года и чемпионате мира 2015 года в Шладминге. В командных соревнованиях выиграл серебро в 2013 году, бронзу в 2015 году и бронзу в 2017 году.

Завершил карьеру в марте 2019 года.

Использовал лыжи и ботинки производства фирмы Nordica.

Личная жизнь 

С 25 апреля 2016 года был женат на шведской горнолыжнице Матильде Рапапорт (29 января 1986 — 18 июля 2016), которая погибла в Чили в результате схода лавины.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Выступления на зимних Олимпийских играх

Победы на этапах Кубка мира (1)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Стокгольме
Горнолыжники Швеции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года